

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 53, w tym 40 podstawowych
 Zawady – część miasta Białystok
 Zawady – część miasta Garwolin
 Zawady – część miasta Iłża
 Zawady – część miasta Poznań
 Zawady – część miasta Syców
 Zawady – część miasta Warszawa

Miejscowość na Ukrainie 
 Zawady – wieś w rejonie żółkiewskim

Zobacz też 
 Nowe Zawady, Stare Zawady
 Zawady B, Zawady Dworskie, Zawady Ełckie, Zawady Oleckie, Zawady Stare, Zawady Włościańskie
 Zawady-Borysówka, Zawady-Huta, Zawady-Kolonia, Zawady-Ponikiew, Zawady-Tworki
 Popielżyn-Zawady, Rzeszotary-Zawady
 Zawada
 Kolonia Zawady (ujednoznacznienie)

Dzielnice i osiedla polskich miast